Сезон «Реал Бетіс» 2015—2016 - 107-й за ліком сезон футбольного клубу Реал Бетіс. Клуб взяв участь у Ла-Лізі після одного сезону в Сегунді.

Гравці

Поточний склад

В оренді в іншому клубі

Змагання

Усі турніри

Загалом

Ла-Ліга

Турнірна таблиця

Підсумки загалом

Результати за туром

Матчі

Копа-дель-Рей

1/16 фіналу

1/8 фіналу

Див. також 
ла-Ліга 2015—2016

Примітки

Посилання 
 Official website 

Сезони «Реал Бетіс»
Іспанські футбольні клуби в сезоні 2015–2016